Örsta ist:

 ein Ort in der schwedischen Gemeinde Kumla, Örsta (Kumla)
 ein Ort und eine Kommune in Norwegen, Ørsta